Słowo Rehan może dotyczyć:
 Rehan – miasto w Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Rechan – moszaw położony w samorządzie regionu Szomeron, w Dystrykcie Judei i Samarii, w Izraelu.